

Cinema 
 Back to Back – film del 1959 diretto da Stuart Burge
 Back to Back: American Yakuza 2 (Back to Back) – film del 1996 diretto da Roger Nygard
 Back-to-back – realizzazione simultanea di due o più film della stessa serie cinematografica

Musica 
 Back to Back – album di Duke Ellington del 1959
 Back to Back – album dei Booker T. & the MG's del 1967
 Back to Back – album dei Brecker Brothers del 1976
 Back to Back – album degli Status Quo del 1983
 Back to Back – traccia dell'album Red, Hot and Heavy dei Pretty Maids del 1984; una cover è presente nell'album Legacy of Kings degli Hammerfall del 1998
 Back to Back – traccia dell'album Surrender dei Joshua del 1986
 Back to Back – singolo dei Bomfunk MC's featuring Z-MC del 2001
 Back to Back – traccia dell'album Rapture of the Deep dei Deep Purple del 2005
 Back to Back – singol0 di Drake del 2015
 Back to back – pratica usata da due dj nel suonare contemporaneamente
 Back to Back – gruppo pop danese

Sport 
 Back-to-back – vittoria in due edizioni consecutive della stessa competizione, nella terminologia degli sport americani

Altro 
 Back to back – espositore da pavimento utilizzato nella grande distribuzione organizzata con esposizione della merce sui due lati